Луисвил може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Луисвил (Айдахо)
 Луисвил (Кентъки)
 Луисвил (Колорадо)